

Architettura 
 Palazzo di Majo – palazzo di Napoli situato nel rione Sanità

Persone 
Franco Di Majo (1910-2011) – ingegnere e accademico italiano
Luigi Di Majo (1943) – avvocato e personaggio televisivo italiano, da non confondersi con Luigi Di Maio, politico italiano
Nina Di Majo (1975) – regista, attrice e sceneggiatrice italiana

Pagine correlate
Di Maio
De Majo